Contact è il nono album in studio del DJ tedesco ATB, pubblicato nel 2014.

Tracce 

Disco 1
 ATB feat. Sean Ryan - When It Ends It Starts Again
 ATB with Boss and Swan - Raging Bull
 ATB and JES - Together
 ATB feat. Stanfour - Face To Face
 ATB feat. Boss and Swan - Beam Me Up
 ATB and JES - Hard To Cure
 ATB feat. JanSoon - Now Or Never
 ATB feat. Sean Ryan - Straight To The Stars
 ATB with Boss and Swan - Walking Awake
 ATB and Taylr - Everything Is Beautiful
 ATB feat. JanSoon - What Are You Waiting For
 ATB feat. Tiff Lacey - Still Here (ATB's Anthem 2014 Version)
 ATB feat. Vanessa - Arms Wide Open
 ATB and York feat. JES - Right Back To You

Disco 2
 ATB - Contact
 ATB - Trace Of Life
 ATB feat. Stefan Erbe - When Angels Travel
 ATB feat. Anova - Jetstream
 ATB - Supersonic
 ATB feat. Fade - Pacific Avenue
 ATB - Red Sun
 ATB - The Mission
 ATB - Love The Silence
 ATB - Cursed By Beauty
 ATB - Galaxia
 ATB Feat. Anova - Breathe

Disco 3
 ATB feat. JanSoon - Now Or Never (Junkx Remix)
 ATB with Boss and Swan - Raging Bull (Junkx Remix)
 ATB feat. Stanfour - Face To Face (Rudee Remix)
 ATB feat. Sean Ryan - When It Ends It Starts Again (Original Instrumental Version)
 ATB feat. Stanfour - Face To Face (ATB Live In Concert In New York)
 ATB and JES - Hard To Cure (ATB Live In Concert In New York)
 ATB In Concert Video - Exclusive Behind The Scenes ATB US Tour Video

Collegamenti esterni